Niendorf – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Niendorf bei Berkenthin – comune dello Schleswig-Holstein
 Niendorf/ Stecknitz – comune dello Schleswig-Holstein
 Grebs-Niendorf – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Groß Niendorf – comune dello Schleswig-Holstein
 Niendorf – frazione del comune di Ihlow (Brandeburgo)
 Groß Niendorf – frazione del comune di Zölkow (Meclemburgo-Pomerania Anteriore)
 Niendorf – quartiere di Amburgo (Eimsbüttel)